

События 
 1 января — Консулы: Гай Юлий Цезарь (патриций) и Марк Антоний (плебей; Цезарь — пожизненный диктатор и пожизненный цензор); консул-суффект: Публий Корнелий Долабелла (патриций); преторы: Гай Антоний, Гай Кассий Лонгин, Гай Флавий Гемицилл, Луций Корнелий Цинна, Луций Марций Филипп, Марк Кузиний, Марк Кальпурний Пизон Фруги, Гай Турраний, Марк Вегилий (Прим), Марк Юний Брут, Оппий, Публий Назон, Тит Анний Цимбр и Тит Виний; пропреторы: Авл Помпей Вифиник (на Сицилии), Гай Азиний Поллион (в Дальней Испании), Децим Юний Брут Альбин (в Цизальпийской Галлии), Квинт Гортензий Гортал (в Македонии), Квинт Корнифиций (в Африке), Луций Мунаций Планк (в Трансальпийской Галлии), Луций Стаций Мурк (в Сирии), Луций Тиллий Цимбер (в Вифинии), Марк Семпроний Рутил (в Киликии) и Тит Секстий (в Нумидии);  плебейские эдилы: Авл Теренций Варрон Мурена, Квинт Целий (ум. после 43 до н. э.), Критоний, Луций Варий Котила, Луций Требеллий Фидес и Луций Фадий; плебейские трибуны: Гай Гельвий Цинна, Гай Гостилий Сазерна, Гай Сервилий Каска, Гай Эпидий Марулл, Децим Карфулен, Луций Антоний, Луций Децидий Сакса, Луций Кассий Лонгин, Луций Ноний Аспренат, Луций Фламиний Хилон, Луций Цезеций Флав, Публий Гостилий Сазерна и Тиберий Каннуций; квесторы: Децим Туруллий (Пантера), Квинт Корнелий, Квинт Рутилий, Корнелий Цинна, Луций Корнелий Бальбилл (в Дальней Испании), Луций Сестий, Луций Эгнатулей, Луций Эруций и Публий Корнелий Лентул Спинтер; монетные триумвиры: Гай Коссуций Маридиан, Квинт Насидий и Луций Эмилий Бука; квиндецемвир священнодействий: Луций Аврелий Котта.
 15 февраля — Марк Антоний на празднике Луперкалий пытается возложить диадему на голову Цезаря. Заговор Марка Брута, Децима Брута, Кассия, Публия Сервилия Каски, Луция Корнелия Цинны-младшего и других.
 15 марта — убийство Юлия Цезаря заговорщиками на заседании сената.
 Марк Антоний отменил должность диктатора.
 Введение ещё двух народных эдилов.
 Консульство Марка Антония.
 Городским претором () Рима избран Гай Антоний, брат Антония, действующего консула.
 16 марта — Сенат назначил Гаю Юлию Цезарю божественные почести. Его убийцы получают в управление провинции. Клеопатра возвращается в Египет. На Сицилии укрепляется Секст Помпей Магн Пий. Антоний захватывает казну и архив Цезаря. В Рим из Аполлонии приезжает юный Октавий (Гай Юлий Цезарь Октавиан). В Брундизии войско приветствует его как сына Цезаря. Октавиан требует у Антония наследства Цезаря. Октавиан раздал народу за свой счёт деньги, причитавшиеся по завещанию Цезаря и устроил «Игры в честь побед Цезаря». Сенат хотел назначить в Цизальпийскую Галлию Децима Брута, но Октавиан уговорил Сенат назначить туда Антония. Октавиан стал добиваться избрания народным трибуном, но Антоний объявил это нарушением закона, отменил выборы и обвинил Октавиана в стремлении убить его. Октавиан отправился в Кампанию и собрал там 5 легионов. Антоний уехал в Брундизий и вызвал туда 4 легиона из Македонии. У Децима Брута он потребовал Галлию. Брут отказался и с 3 легионами укрылся в Мутине. Антоний осадил Мутину.
 Клеопатра отравила младшего брата Птолемея XIV и стала править единолично от имени своего малолетнего сына.
 Царём Египта провозглашён Птолемей XV Цезарион (47—30 до н. э.), сын Клеопатры VII и Гая Юлия Цезаря.

Родились 
 44, ок. —  (ум. в сентябре 9), старший центурион (примипил) XVIII легиона, к-рый будучи пленён германцами, героически покончил с собой.

Скончались 
 15 марта — убит Гай Юлий Цезарь, древнеримский государственный деятель, полководец и писатель;
 20 марта — Гай Гельвий Цинна, поэт и народный трибун текущего года, друг Катулла;
 июнь — Публий Сервилий Ватия Исаврик, консул в 79 и проконсул Киликии в 78—74 до н. э., цензор в 55 до н. э. Друг Цицерона;
 октябрь — Луций Каниний Галл, народный трибун 56 до н. э., друг Цицерона и Варрона.

Примечания

См. также